

Patronyme 

 Charles Brisset (1914- 1989), médecin et psychiatre français (voir aussi Prix littéraire Charles-Brisset) ;
 Claire Brisset (1945- ), défenseur des enfants en France.
 Jean-Antoine Brisset (1784-1856), médecin français ;
 Jean-Pierre Brisset (1837- 1919), Écrivain et penseur français ;
 Jean-Vincent Brisset (1949- ), général de brigade et chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) ;
 Pierre-Nicolas Brisset (1810-1890), peintre ;
 Roland Brisset (1560-1643), dramaturge et poète français.

Voir aussi

Patronyme français